Примера Уругвая сезона 2006/2007 годов — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Данубио».

Чемпионат стал вновь проводиться по стандартной схеме — победители Апертуры и Клаусуры определяют в плей-офф чемпиона страны. В случае, если один клуб выигрывает обе стадии турнира, плей-офф не проводится. Именно это и сделал «Данубио», хотя для победы в Клаусуре этой команде потребовалось провести «золотой матч» против «Пеньяроля». Лишь в серии пенальти «Данубио» победил своего соперника и, тем самым, избавил себя от необходимости проводить дополнительный матч против того же «Пеньяроля», который мог бы стать победителем Клаусуры.

Из Примеры вылетели «Рентистас», «Серрито» и «Роча» — последний клуб в ранге вице-чемпиона Уругвая прошлого сезона уступил место в элите «Прогресо» в двухматчевом противостоянии, так как набрал с этим клубом одинаковое количество очков за сезон. Вместо этих команд в Примеру пришли «Серро», «Феникс» и «Хувентуд Лас-Пьедрас».

Чемпион Уругвая 2006/07 «Данубио», чемпион и вице-чемпион Лигильи 2007 «Насьональ» и «Монтевидео Уондерерс» квалифицировались в Кубок Либертадорес 2008. Третья и четвёртая команды Лигильи 2007 «Данубио» и «Дефенсор Спортинг» попали в Южноамериканский кубок 2007.

Таблицы

Апертура

Клаусура

Плей-офф за победу в Клаусуре 
 Данубио — Пеньяроль — 1:1 (пен. 4:3)

«Данубио» выиграл как Клаусуру, так и Апертуру сезона 2006/2007, поэтому никаких дополнительных матчей за титул не проводилось.

«Данубио» в третий раз в истории стал чемпионом Уругвая.

Суммарная таблица сезона

Плей-офф за право остаться в Примере 
Прогресо и Роча набрали одинаковое количество очков, поэтому потребовалось провести плей-офф для определения третьей вылетающей во Второй дивизион команды.
 Роча — Прогресо — 0:2
 Прогресо — Роча — 3:0

«Роча» вылетела во Второй дивизион, «Прогресо» сохранил прописку в элите.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2006/07
 Чемпионат Уругвая 2006/07 во Втором дивизионе
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2006/2007
Футбол в Южной Америке в 2006 году
Футбол в Южной Америке в 2007 году
Спорт в Уругвае в 2006 году
Спорт в Уругвае в 2007 году